

Географічні об'єкти 
 Шуазель — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс.
 Шуазель — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест.
 Шуазель — острів в архіпелазі Соломонові острови в Тихому океані.
 Шуазель — провінція держави Соломонові Острови.

Персоналії 

 Шуазель (династія) — династія французьких аристократів.

 Огюст де Шуазель-Гуфф'є — французький дипломат, археолог і колекціонер грецьких старожитностей.
 Етьєн Франсуа Шуазель — міністр закордонних справ Франції.